Terizinosaurii (sau segnosaurii) au fost dinozauri teropod aparținând cladei Therizinosauria. Fosile de terizinosauri au fost găsite la început prin depozite cretacice târzii în Mongolia, China, vestul Americii de Nord și, posibil, în Australia. Membrii grupului prezintă un amestec de caracteristici ale altor grupuri de dinozauri, de la sauropodomorfe la oviraptorozauri mici, până la Ornithischia erbivore. Grupul este în prezent considerat parte a Maniraptora, unul dintre principalele grupe de teropode.

Denumirea therizinosaur provine din grecescul θερίζω / therízein, care înseamnă „a culege”, „a tăia”, și σαῦρος / saûros care înseamnă „șopârlă”. Denumirea mai veche segnosaur provine din latinescul segnis care înseamnă „lent” sau „încet”, și grecescul σαῦρος / saûros.

Descriere

Terizinosaurii aveau un set de caracteristici foarte particulare, adesea de neînțeles. Gâturile lor lungi, torsurile largi și picioarele posterioare cu patru degetele se aseamănă cu cele ale dinozaurilor Sauropodomorpha. Oasele lor pelvine unice erau asemănătoare cu oasele pelvine ale păsărilor-dinozaur, iar ghearele și picioarele se aseamănă mai mult cu ghearele și picioarele de teropode prădătoare.
 
Printre cele mai marcante caracteristici ale terizinosaurilor se numără ghearele enorme de la mâini, care au atins lungimi de aproximativ un metru la Therizinosaurus. Faptul că terizinosaurii își puteau întinde membrelor anterioare la mare distanță, lucru pe care celelalte teropode nu-l puteau realiza, susține ideea că acestea erau erbivore. Este posibil ca terizinosaurii să-și fi folosit ghearele lungi și puternic curbate pentru a prinde și tăia ramuri cu frunze într-o manieră asemănătoare cu marile mamifere care au trăit mai târziu, cum ar fi calicoterele, leneșul, maimuțele mari și panda gigant.

Amprentele de piele de la Beipiaosaurus indică faptul că terizinosaurii au fost acoperiți cu un strat de pene primitive similar cu cel găsit la Sinosauropteryx, precum și cu pene mai lungi, mai simple, care ar fi putut fi utilizate pentru atragerea sexului opus sau pentru a speria prădătorii. Terizinosaurii aveau o gamă largă de dimensiuni, de la micul Beipiaosaurus care măsura 2,2 metri lungime, la giganticul Therizinosaurus, care cu cei aproximativ 10 metri lungime și o greutate estimată de 5 tone era printre cele mai mari teropode cunoscute.

Clasificare
Cladograma de mai jos urmează analiza realizată de Phil Senter, 2007.

Cladograma de mai jos urmărește analiza filogenetică extinsă a Therizinosauria, de Lindsay E. Zanno, 2010.

Următoarea cladogramă se bazează pe analiza filogenetică de Phil Senter și colab., 2012.

Cladograma de mai jos este cea mai recentă cladogramă bazată pe analiza filogenetică a Therizinosauria efectuată de Hanyong Pu și colab., 2013.

Note

Therizinosauria